Richard Taylor är namnet på flera personer:

* Richard Taylor (1826–1879), amerikansk politiker och sydstatsgeneral
 Richard Taylor (1919–2003), amerikansk filosof
 Richard E. Taylor (1929–2018), kanadensisk fysiker som mottog Nobelpriset i fysik 1990 
 Richard Taylor (född 1960), nyzeeländsk filmskapare och Oscarsvinnare
 Richard Taylor (född 1962), brittisk matematiker